Анастасьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Томская область 
 Анастасьевское сельское поселение — входит в Шегарский район

Хабаровский край 
 Анастасьевское сельское поселение — входит в Хабаровский район